Monteil et Le Monteil est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  ;
 Amans-Alexis Monteil (1769-1850), un historien français ;
 André Monteil (1915-1998), un homme politique français ;
 Casimir Monteil (1876-1965), un ingénieur et professeur français ;
 Christophe Monteil (né en 1961), un joueur français de rugby à XV ;
 Christian Monteil (né en 1946), un homme politique français ;
 Claudine Monteil (née en 1949), une féministe et femme de lettres française ;
 Edgar Monteil (1845-1926), un écrivain, journaliste, homme politique et haut fonctionnaire français ;
 François Adhémar de Monteil (1603-1689), un archevêque français ;
 Jean-Baptiste Adhémar de Monteil de Grignan (1638-1697), un archevêque français ;
 Jeanne Monteil (1924-1999), une poétesse française ;
 Louis-Joseph Adhémar de Monteil de Grignan (1650-1722), un ecclésiastique français ;
 Martine Monteil (née en 1950), un haute fonctionnaire française ;
 Parfait-Louis Monteil (1855-1925), un officier et explorateur français ;
 Pierre Monteil (1925-2005), un écrivain et universitaire français ;
 Pierre Augustin Monteil (1813-1892), un homme politique français ;
 .

Toponymes 

 Le Monteil, commune française du Cantal ;
 Le Monteil, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Lamonzie-Saint-Martin ;
 Le Monteil, commune française de la Haute-Loire ;
 Le Monteil, ancien nom du hameau du Montel, situé sur la commune française de Manzat dans le Puy-de-Dôme ;
 Le Monteil, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Roiglise ;
 Le Monteil-au-Vicomte, commune française de la Creuse.

Voir aussi 
 
 
 Lycée Alexis-Monteil

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France